Dargo ist ein Ort in mehreren Ländern:

Dargo (Burkina Faso) in Burkina Faso
Dargo (Victoria) im Bundesstaat Victoria in Australien
Dargo (Nyima) (达果乡), die Gemeinde Dargo im Kreis Nyima des Autonomen Gebiets Tibet, VR China

Dargo ist ein Departement in Burkina Faso

Dargo ist der Name einer Person
 Craig Dargo (* 1978) ist ein schottischer Profifußballspieler